Канзас-Сіті () може означати:

Канзас-Сіті — місто, штат Канзас
 Канзас-Сіті — місто, штат Міссурі
 Канзас-Сіті — конурбація на межі штатів Канзас і Міссурі

Інше 
 Канзас-Сіті — американський фільм 1996 року Роберта Олтмена

Див. також 
 Канзас (значення)